MCFC – skrót odnoszący się do:
 Molten Carbonate Fuel Cell – ogniwo paliwowe ze stopionym węglanem
 Manchester City Football Club – angielski klub piłkarski, występujący w Premier League